Мария Минина:
 Минина, Мария Ефимовна (1910—1997) — советская лыжница и велосипедистка, заслуженный мастер спорта СССР.
 Минина, Мария Ивановна (1915—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.